Granarolo ima više značenja:
 Granarolo, Forlì-Cesena
 Granarolo, Ravenna